Шолль () — немецкая фамилия.
 (2959) Шолль — небольшой астероид внешней части главного пояса.

Известные носители 
 Шолль, Андреас (род. 1967) — немецкий оперный певец, контратенор.
 Шолль, Ганс (1918—1943) — немецкий студент, деятель Сопротивления (Белая роза).
 Шолль, Ганс (род. 1942) — немецкий астроном.
 Шолль, Инге (1917—1998) — немецкая писательница.
 Шолль, Мехмет (род. 1970) — немецкий футболист.
 Шолль, Орельен (1833—1902) — французский журналист и издатель.
 Шолль, Райнер (род. 1961) — немецкий гребец-байдарочник.
 Шолль, Рейнгольд (род. 1952) — немецкий историк и папиролог.
 Шолль, Софи (1921—1943) — немецкая студентка, деятельница Сопротивления (Белая роза).

 Шолль-Латур, Петер Роман (1924—2014) — немецкий журналист и публицист.

Примечания